QE peut faire référence à :
 
 Quantitative Easing : assouplissement quantitatif
 Quotient émotionnel, synonyme d'intelligence émotionnelle sur le modèle du QI.

Qe peut faire référence à :
 énergie radiante

Voir aussi